Il singolare  del Karshi Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Blaž Kavčič era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Denis Istomin 6–3, 1–6, 6–1.

Teste di serie

 Blaž Kavčič (finale)
 Denis Istomin (campione)
 Konstantin Kravčuk (semifinali)
 Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)

  Andrej Martin (secondo turno)
  Yang Tsung-hua (secondo turno)
  Farruch Dustov (quarti di finale, ritirato per lesioni alla spalla destra)
  Ivo Klec (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Karshi Challenger 2011